Cefalo (dal greco κεφαλή, kephalḗ "testa") termine utilizzato in parole dotte o di pertinenza scientifica come prefisso (cefalo-) o come suffisso (-cefalo) per indicare la testa.

Geografia
 Cefalo (Kefalos) – centro abitato dell'isola di Coo in Grecia

Mitologia 
Cefalo è un nome ricorrente nella mitologia greca e può riferirsi a:
 Cefalo, figlio di Diomeda, sposo di Procri e amante di Eos
 Cefalo, figlio di Erse e Ermes
 Cefalo – figlio di Aloeo

Personaggi storici 
 Cefalo, padre dell'oratore Lisia.
 Cefalo, oratore dell'antica Grecia fiorito subito dopo la caduta del regime dei Trenta tiranni.

Zoologia 
Cefalo – Nome comune dei pesci della famiglia Mugilidae
 Cefalo comune 
 Cefalo dorato
 Cefalo bosega
 Cefalo labbrone
 Cefalo calamita
 Cefalo verzelata
Cefalo o cephalon – Testa di trilobite